Christine Van Broeckhoven, Belgisch moleculair biologe
Diane Broeckhoven, Belgisch schrijfster
Steven Van Broeckhoven, Belgisch windsurfer

Zie ook 
 Broekhoven (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam